Новобудова () — село,
Бабичовский сельский совет,
Глобинский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5320680403. Население по переписи 2001 года составляло 64 человека.

Географическое положение 
Село Новобудова находится в 2,5 км от левого берега реки Сухой Кагамлык,
между сёлами Устимовка и Шепелевка (2 км).

История 
 2008 — изменён статус с посёлка на село.

Примечания